Turn Up the Music  pode se referir à:

 Turn Up the Music!, álbum de Sammy Hagar em 1993.
 "How You Live (Turn Up the Music)", canção de Point of Grace em 2007.
 Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace, coletânea de Point of Grace em 2011.
 "Turn Up the Music", canção de Bridgit Mendler em 2011.
 "Turn Up the Music", canção de Chris Brown em 2012.

Desambiguação